Вулиця Чорновола — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця В'ячеслава Чорновола 
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Березань, Київська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Біла Церква, Київська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Благовіщенське, Кіровоградська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Борщів, Тернопільська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Бровари, Київська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Васильків, Київська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Вишневе, Київська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Вінниця
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Гайсин, Вінницька область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Долинська, Кіровоградська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Дрогобич, Львівська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в смт Єрки, Черкаська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Жмеринка, Вінницька область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Заліщики, Тернопільська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Збараж, Тернопільська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Знам'янка, Кіровоградська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Калуш, Івано-Франківська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Кам'янське, Дніпропетровська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Канів, Черкаська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Карлівка, Полтавська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в смт Катеринопіль, Черкаська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Київ
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в смт Крижопіль, Вінницька область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Кропивницький
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Ковель, Волинська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Конотоп, Сумська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Коростень, Житомирська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Коростишів, Житомирська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Корсунь-Шевченківський, Черкаська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Костопіль, Рівненська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Малин, Житомирська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в смт Машівка, Полтавська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в смт Млинів, Рівненська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Надвірна, Івано-Франківська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Новоград-Волинський, Житомирська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Новомиргород, Кіровоградська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Овруч, Житомирська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Одеса
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Полтава
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Рівне
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Скадовськ, Херсонська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Сміла, Черкаська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Снігурівка, Миколаївська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Сокаль, Львівська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Суми
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Таврійськ, Херсонська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Теребовля, Тернопільська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Тернопіль
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Тлумач, Івано-Франківська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Тульчин, Вінницька область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Умінь, Черкаська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Харків
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Хорол, Полтавська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Хмельницький
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Христинівка, Черкаська область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Черкаси
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Чернігів
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Шепетівка, Хмельницька область
 Вулиця В'ячеслава Чорновола — вулиця в місті Яготин, Київська область

Вулиця Чорновола 
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Бердичів, Житомирська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Бережани, Тернопільська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Березне, Рівненська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Борислав, Львівська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в смт Брошнів-Осада, Івано-Франківська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Буча, Київська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Вижниця, Чернівецька область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Вознесенськ Миколаївська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Володимир-Волинський, Волинська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Городок, Львівська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Долина, Івано-Франківська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Житомир
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Зборів, Тернопільська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Звенигородка, Черкаська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Золочів, Львівська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Івано-Франківськ
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Кам'янка, Черкаська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Косів, Івано-Франківська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Луцьк
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Миколаїв
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Миколаїв, Львівська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Могилів-Подільський, Вінницька область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Монастириська, Тернопільська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Новий Розділ, Львівська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Новоукраїнка, Кіровоградська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в смт Підволочиськ, Тернопільська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Полонне, Хмельницька область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Помічна, Кіровоградська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Рогатин, Івано-Франківська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Сарни, Рівненська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Свалява, Закарпатська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Скалат, Тернопільська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в смт Солотвин, Івано-Франківська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в смт Стара Вижівка, Волинська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Старий Самбір, Львівська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в смт Східниця, Львівська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Тальне, Черкаська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в смт Теплик, Вінницька область
 Вулиця Чорновола — вулиця в смт Терни, Сумська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Тисмениця, Івано-Франківська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Ужгород
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Ходорів, Львівська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Хоростків, Тернопільська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Червоноград, Львівська область
 Вулиця Чорновола — вулиця в місті Яремче, Івано-Франківська область

Провулок В'ячеслава Чорновола 
 Провулок В'ячеслава Чорновола — провулок в місті Благовіщенське, Кіровоградська область
 Провулок В'ячеслава Чорновола — провулок в місті Вишневе, Київська область
 Провулок В'ячеслава Чорновола — провулок в місті Вознесенськ, Миколаївська область
 Провулок В'ячеслава Чорновола — провулок в місті Гайсин, Вінницька область
 Провулок В'ячеслава Чорновола — провулок в смт Єрки, Черкаська область
 Провулок В'ячеслава Чорновола — провулок в місті Костопіль, Рівненська область
 Провулок В'ячеслава Чорновола — провулок в місті Сміла, Черкаська область

Провулок Чорновола 
 Провулок Чорновола — провулок в місті Вільнянськ, Запорізька область
 Провулок Чорновола — провулок в місті Косів, Івано-Франківська область
 Провулок Чорновола — провулок в місті Малин, Житомирська область
 Провулок Чорновола — провулок в смт Теплик, Вінницька область

Проспект 
 Проспект В'ячеслава Чорновола — проспект в місті Стрий, Львівська область
 Проспект Чорновола — проспект в місті Львів

Шосе 
 Шосе В'ячеслава Чорновола — шосе в смт Антонівка Дніпровського району міста Херсон